The Ultimate Collection je kompilacijski album Nene Belana & Đavola izdan 2008. godine.

U kategoriji br.35: (Najbolji kompilacijski album), ovaj album je dobio hrvatsku diskografsku nagradu Porin za 2009. godinu.

Popis pjesama

CD 1

CD 2

Izvori

Vanjske poveznice 
 Detalji o albumu na Croatia Records web-stranici

Albumi sastava Đavoli
Albumi iz 2008.